Козырева, Евгения:
 Козырева, Евгения Владимировна (род. 1999) — российская пловчиха в ластах.
 Козырева, Евгения Николаевна (1920—1992) — русская советская актриса.